Osoby:
 Alexander Gardner – szkocki fotograf działający głównie w USA
 Anthony Gardner – angielski piłkarz, grający na pozycji obrońcy
 Arthur Gardner – amerykański aktor i producent filmowy
 Ava Gardner – amerykańska aktorka i piosenkarka
 Brett Gardner – amerykański baseballista występujący na pozycji zapolowego
 Chet Gardner – amerykański kierowca wyścigowy
 Chris Gardner – amerykański milioner, inwestor, mówca i filantrop
 Cory Gardner – amerykański polityk, senator ze stanu Kolorado
 Craig Gardner – angielski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Craig Shaw Gardner – amerykański pisarz
 Dale Gardner – amerykański astronauta i lotnik
 Davante Gardner – amerykański koszykarz, grający na pozycji silnego skrzydłowego
 Ed Gardner – amerykański aktor, producent filmowy i komik
 Elizabeth Gardner – australijska narciarka dowolna
 English Gardner – amerykańska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich
 Erle Stanley Gardner – amerykański prawnik i pisarz
 Eva Gardner – amerykańska basistka
 Frank Gardner – australijski kierowca wyścigowy
 Frederick Gardner Cottrell – amerykański chemik fizyczny, wynalazca elektrofiltra
 Gabriel Gardner – amerykański siatkarz grający na pozycji atakującego
 Gardner Ackley – amerykański ekonomista, przewodniczący Zespołu Doradców Ekonomicznych
 Gardner Boultbee – kanadyjski żeglarz sportowy, medalista olimpijski
 Gardner Dozois – amerykański pisarz i wydawca literatury science fiction
 Gardner Williams – amerykański pływak, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1896
 Gary Gardner – angielski piłkarz grający na pozycji środkowego pomocnika
 George Gardner – irlandzki bokser zawodowy
 Gerald Brosseau Gardner – dziennikarz, okultysta
 Guy Gardner – amerykański oficer lotnictwa i astronauta
 Helen Gardner –  angielska filolog i krytyk literacka, dama
 Howard Gardner – amerykański psycholog
 Isabella Stewart Gardner – amerykańska kolekcjonerka sztuki, filantropka i mecenas sztuki
 James Alan Gardner –  kanadyjski pisarz, twórca literatury science fiction
 Janet Gardner – amerykańska piosenkarka i gitarzystka rockowa
 John Gardner – amerykański pisarz
 John Gardner – angielski kompozytor
 Keith Gardner – jamajski lekkoatleta, płotkarz i sprinter
 Landon Gardner – amerykański narciarz, specjalista narciarstwa dowolnego
 Laurence Gardner – brytyjski genealog, pisarz
 Lisa Gardner – amerykańska pisarka współczesna
 Martin Gardner – amerykański dziennikarz naukowy
 Maureen Gardner – brytyjska lekkoatletka
 Meredith Gardner – kanadyjska narciarka, uprawiająca narciarstwo dowolne
 Monica Mary Gardner – angielska polonistka
 Murray Gardner – nowozelandzki narciarz alpejski, olimpijczyk
 Packey Gardner – hongkoński hokeista na trawie
 Peter Gardner – australijski lekkoatleta, płotkarz
 Rebekah Gardner – amerykańska koszykarka występująca na pozycjach rzucającej oraz niskiej skrzydłowej
 Ricardo Gardner – piłkarz jamajski grający na pozycji lewego pomocnika lub obrońcy
 Rob Gardner – perkusista rockowy
 Robyn Grey-Gardner – australijska wioślarka, brązowa medalistka olimpijska z Los Angeles
 Rulon Gardner – amerykański zapaśnik w stylu klasycznym
 Rupert Gardner – brytyjski lekkoatleta specjalizujący się w biegach płotkarskich
 Sally Gardner – brytyjska pisarka literatury dziecięcej i młodzieżowej
 Speed Gardner – amerykański kierowca wyścigowy
 Sue Gardner – kanadyjska dziennikarka, dyrektorka wykonawcza Wikimedia Foundation
 Virginia Gardner – amerykańska aktorka i modelka
 Wayne Gardner – australijski motocyklista i kierowca wyścigowy
 William Gardner Smith – amerykański dziennikarz
 William Gardner Smith – brytyjski botanik i ekolog

Miejscowości w USA:
 Gardner – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hardee
 Gardner – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Gardner – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Gardner – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Gardner – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Gardner – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
Gminy w USA:
 Gardner (ang. Gardner Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Gardner (ang. Gardner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Gardner (ang. Gardner Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Gardner (ang. Gardner Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Gardner (ang. Gardner Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
Obiekty:

 (2587) Gardner – planetoida z pasa głównego asteroid